Die Nordamerikanischen Meisterschaften im Sommerbiathlon 2014 wurden am 16. und 17. August des Jahres auf der Ethan Allen Range in Jericho im Bundesstaat Vermont ausgetragen. Es nahmen Athleten der Altersklasse 21 bis 34 Jahre aus den USA und Kanada teil.

Männer 
 Sprint 
Datum: Sonnabend, 16. August 2014

Massenstart 
Datum: Sonntag, 17. August 2014

Frauen 
 Sprint 
Datum: Sonnabend, 16. August 2014

Massenstart 
Datum: Sonntag, 17. August 2014

Weblinks 
 Ergebnisse des Massenstarts auf eabiathlon.org (PDF; 45 kB)
 Ergebnisse des Sprints auf eabiathlon.org (PDF; 45 kB)

2014
Biathlonveranstaltung 2014
Biathlon (Vereinigte Staaten)
Sportveranstaltung in Jericho (Vermont)